Teze ima više značenja:
 Teze (Breša)
 Teze (Torino)